Ilana – forma femminile del nome proprio di persona ebraico Ilan
Ilana Verdansky – personaggio della serie televisiva Lost